Sans nom peut faire référence à :
 Sans nom : une nouvelle de l'écrivaine belge Amélie Nothomb ;
 Sans nom, ou No name en anglais : une marque distributeur premier prix de la chaîne de supermarchés canadiens Loblaws ;
 Sans nom (titre complet : Sans nom, la revue des mœurs), une revue de société avec seulement deux numéros (Hiver 1993-1994 et Printemps 95).